Cyclops affinis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1863 roku przez norweskiego hydrobiologa Georga Ossiana Sarsa.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops affinis Sars G.O., 1863. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op
 A. Kiss, E. Ágoston-Szabo M. Dinka "Microcrustacean community structure in the different water bodies of the Lake Fertő/Neusiedler See (Fertő-Hanság National Park, Hungary): new invaders, recurring and missing taxa" Zool. Budapest, 2014, 45(1): 3–16

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1863 roku